Leksaksmuseet äkan syfta på:

 Leksaksmuseet, Stockholm – ett museum på Södermalm i Stockholm
 Leksaksmuseet, Vadstena – ett museum i Vadstena